Pieńkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Ignacy Pieńkowski (1877–1948), polnischer Maler
 Stefan Pieńkowski (1883–1953), polnischer Experimentalphysiker

Siehe auch:
 Pienkowski